Хотляны () — агрогородок в Узденском районе Минской области Республики Беларусь. Является административным центром Хотлянского сельсовета. Население — 1053 человека (2011 год).

География 
Хотляны находятся в 25 км к юго-востоку от райцентра, города Узда близ границ с Пуховичским и Слуцким районами. В 4 км к северо-западу от агрогородка находится перекрёсток двух автодорог Р68 (Дзержинск — Узда — Марьина Горка) и Р23 (Минск — Слуцк). Местность принадлежит бассейну Днепра, вокруг деревни находится сеть мелиоративных каналов со стоком в реку Шать.

История 
Впервые Хотляны упоминаются в XVI веке, когда они входили в состав Минского повета. В разные времена местность находилась во владении Головчинских, Быховцев, Завишей, Грабовских. С XVII века поселение значится как местечко.

В результате второго раздела Речи Посполитой (1793) Хотляны оказались в составе Российской империи, в Шацкой волости Игуменского уезда Минской губернии. Согласно результатам переписи 1897 года здесь было 145 дворов, церковь, хлебозапасный магазин, трактир.

В 1919 году Хотляны вошли в БССР, где 20 августа 1924 года стали центром сельсовета Узденского района. В 2000 году в селе было 374 двора и 1166 человек.

В марте 2010 года Хотляны обрели статус агрогородка.

Производственная сфера 
Хотляны прикреплены к одному из крупнейших свиноводческих комбинатов республики Беларусь — агрокомплексу «Белая Русь».

Достопримечательности 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1897 год). 6 января 2013 церковь полностью сгорела
 Купол для тактических ракет, который предусматривался как центр местного досуга молодежи. Однако в марте 2011 года его снесли.
 Хотлянский народный историко-краеведческий музей, расположенный в Хотлянской средней школе.
 Музей тканых поясов, расположенный в Хотлянском доме культуры.

Примечания

Ссылки 
 Узденский райисполком 
 
 Хотляны на сайте globus.tut.by 
 Хотляны на сайте radzima.org 

Агрогородки Узденского района